Holzmesser steht für
Holzmesser (Beruf)
Schnitzmesser
Siehe auch:
 Holzmesskunde